Aischbach, einmal auch Aischenbach, ist der Name folgender Gewässer in Baden-Württemberg:

 Aischbach (Ach), zwei rechte Zuflüsse der Ach (Blau) bei Weiler, Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis; flussabwärts:
 Aischbach (Ach)
 Bewässerungsgraben Aischbach, ist rechter Abzweig des Aischbach (Ach)
 Aischbach (Aich), rechter Zufluss der Aich bei Neuweiler, Gemeinde Weil im Schönbuch, Landkreis Böblingen
 Aischbach (Aid), rechter Oberlauf der Aid (Würm) bei Deufringen, Gemeinde Aidlingen, Landkreis Böblingen
 Aischbach (Ammer), zwei linke Zuflüsse der Ammer (Neckar); flussabwärts:
 Aischbach (Ammer, Herrenberg), Hauptoberlauf bei Herrenberg, Landkreis Böblingen
 Aischbach (Ammer, Tübingen), Zufluss im Stadtgebiet von Tübingen, Landkreis Tübingen
 Aischbach (Beutenbach), linker Oberlauf des Beutenbachs bis Hausen, kreisfreies Stuttgart
 Aischbach (Bontalbach), linker Zufluss des Bontalbachs (zum Brühlbach, zur Steinach, zur Eyach, zum Neckar) bei Erzingen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Aischbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zur Jagst) vor der Schwarzenmühle, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aischbach (Döbach), rechter Zufluss des Döbachs bei den Greuthöfen, Gemeinde Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg, der in die Glems mündet
 Aischbach (Eckbach), rechter Zufluss des Eckbachs – auch Heubach oder Katzenbach – bei Heiningen, Landkreis Göppingen, der in die Fils mündet
 Aischbach, Abschnittsname des Katzenbachs unterhalb von Dettingen, Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen, bis zum Zufluss des Krebsbachs
 Aischbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig in Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt
 Aischbach (Körsch), linker Quellfluss der Körsch in Möhringen, Stadt Stuttgart
 Aischbach (Metter), rechter Zufluss der Metter in Sersheim, Landkreis Ludwigsburg
 Aischbach (Räuschelbach), rechter Zufluss des Räuschelbachs bei Münchingen, Stadt Korntal-Münchingen, Landkreis Ludwigsburg, der in die Glems mündet
 Aischbach (Riß), im Ober- und Mittellauf Schandgraben, linker Zufluss der Riß in Niederkirch, Stadtteil Untersulmetingen, Stadt Laupheim, Landkreis Biberach
 Aischbach, bei Vollmaringen, Stadt Nagold, Landkreis Calw versickernder Oberlauf des Saalgrabens oder Salgrabens, der in Ergenzingen, Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen von links in den Seltenbach mündet
 Aischbach (Schwippe), linker Zufluss der Schwippe in Böblingen, Landkreis Böblingen
 Aischbach (Seltenbach), linker Zufluss des Seltenbachs nach Ergenzingen, Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen

 Aischenbach, linker Zufluss des Neckars bei Zizishausen, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen

Siehe auch:
 Aichbach
 Aisch (Begriffsklärung)
 Aischgraben
 Aschbach